Josip Jović (novinar)
Josip Jović (redarstvenik), prvi poginuli hrvatski redarstvenik u Domovinskom ratu
Josip Jović (brod), ophodni brod hrvatske policije
Josip Jović (vaterpolski sudac), pravnik, vaterpolist, rukometni sudac, međunarodni vaterpolski sudac

Izvori